Spojení písmen E a O může mít různé významy:

EO 
 Ekvivalentní obyvatel (EO) – jednotka kapacity čistírny odpadních vod

Eo 
 Eo (řeka) – řeka v Španělsku
 eo (jazyk) – umělý jazyk vytvořený Petrem Stojanem

eo 
 esperanto – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy